1-е Туркме́нево () — село в Баймакском районе Башкортостана, административный центр Мукасовского сельсовета.

География 
Расположено на реке Тугажман (приток Туяляса), у горы Тугажман, в 34 км к северо-востоку от Баймака (69 км по автодорогам), в 20 км к северо-западу от Сибая и в 65 км к юго-западу от Магнитогорска.

Через село проходит тупиковая автодорога Сибай — Кусеево.

Население 

Историческая численность населения: В 1796 г. проживали 190 человек в 18 дворах, в 1834 г. – 497 человек (249 муж. пола и 248 жен. пола) в 77 дворах, в 1859 г. – 700 человек в 114 дворах, в 1866 г. – 728 человек (367 м.п. и 361 ж.п.) в 116 дворах, в 1885 г. – 841 человек в 122 дворах, в 1900 г. – 825 человек в 174 дворах, в 1915 гг. –133 дворов, в 1920 г. – 637 человек в 132 дворах, в 1926 г. – 549 человек (265 м.п. и 284, ж.п.) 112 дворах, в 1926-1928 гг. – 542 человек в 109 дворах, в 1939 г. – 255 человек, 1959 г. – 275 человек, 1989 г. – 1270 человек, 2002 г. – 1190 человек, в 2014 г. – 1418 человек.

Известные уроженцы 
Сулейманов Гата Зулькафилович – башкирский актер, певец и кураист, кавалер Ордена «Знак Почета» (1955), кавалер почетного звания «Заслуженный артист БАССР» (1953), кавалер звания «Народный артист БАССР» (1963), лауреат премии им. С.Юлаева (1971), кавалер почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1978).

Янсаитов Туркмен – основатель с.1-е Туркменево Баймакского района РБ, юртовой старшина Бурзянской волости Ногайской дороги, пугачевский полковник (1773-1775).

Гизатуллина Зульхиза Шаяхметовна – кавалер почетного знака «Отличник народного просвещения РСФСР» (1986), кавалер почетного звания «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» (1995).

Идрисов Радик Аллабирдиевич – доктор сельскохозяйственных наук (2013), доцент (2009).

Ишмуратов Ильшат Шайхисламович – башкирский кураист, заслуженный артист Республики Башкортостан (2013).

Набиуллина Максуда Шаяхметовна – кавалер почетного знака «Отличник образования Республики Башкортостан» (1998), кавалер почетного звания «Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан» (2005).

Уметбаева Римма Фитратовна – кавалер почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» (1990).

Хакимуллина Зифа Хабибовна – кавалер Ордена Трудовой Славы III степени (1993).

История 
Село основано во 2-й половине XVIII века башкирами из села Темясово Бурзянской волости Ногайской дороги. 

Населенный пункт основан в 70-х гг. XVIII в. Деревня названа в честь юртового старшины из села Темясово Бурзянской волости Ногайской дороги Туркмена Янсеитова (1731-1811 гг.). Во всех архивных документах и опубликованных источниках населенный пункт именуется как Трухменево.

Занимались скотоводством, земледелием.

Название селу дано по имени волостного старшины Туркмена Янсеитова. С 1920‑х гг. современное название, с 2005 современный статус.

В 1770 село посетил И. И. Лепёхин.

В 1798-1834 гг. деревня Трухменево центр Бурзянской волости 6-го башкирского кантона Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, в 1866 г. – центр Трухменовского сельского общества (населенные пункты Ахмерово, Трухменево) 8-й юрты 2-й Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губернии, в 1885-1917 гг. – в составе Трухменовского сельского общества 2-й Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губернии, декабрь 1917 г. – 20 марта 1919 г – в составе 5-й Бурзянской волости Бурзян-Тангауровского кантона Малой Башкирии, 20 марта 1919 г. – 14 июня 1922 г. – центр 1-го Трухменевского сельсовета (председатель Заманов Амир) и центр 5-й Бурзянской волости Бурзян-Тангауровского кантона Автономной Советской Башкирской Республики, 14 июня 1922 г. – 5 октября 1922 г. – в составе 1-го Трухменевского сельсовета Бурзян-Таналыкской волости Бурзян-Тангауровского кантона БАССР, в 1922 – 7 апреля 1923 г. – в составе Ахмеровского сельсовета Темясовской волости Зилаирского кантона БАССР, 7 апреля 1923 г. – 1926 г. – в составе Мустаевского сельсовета Темясовской волости Зилаирского кантона БАССР, в 1926 г. – 20 августа 1930 г. – в составе Ахмеровского сельсовета Темясовской волости Зилаирского кантона БАССР, 20 августа 1930 г. – 20 сентября 1933 г. – в составе Ахмеровского сельсовета Баймак-Таналыкского района БАССР, 20 сентября 1933 г. – 1934 г. – в составе Ахмеровского сельсовета (населенные пункты Ахмерово, 1-е Туркменево, 2-е Туркменево) Баймакского района БАССР, в 1957-1966 гг. – в составе Мукасовского сельсовета (населенные пункты Абзаково, Ахмерово, Гадельшино, 1-е и 2-е Мукасово, Назарово, 1-е и 2-е Туркменево) Баймакского района БАССР, 1966 г. – 12 июля 1993 г. – центр Мукасовского сельсовета Баймакского района БАССР, 12 июля 1993 г. по настоящее время – центр Мукасовского сельсовета Баймакского района Республики Башкортостан (населенные пункты Абзаково, Ахмерово, Казанка, 1-е и 2-е Мукасово, Назарово, 1-е и 2-е Туркменево).

Статус  село деревня приобрела согласно Закону Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года N 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров», ст.1:
5. Изменить статус следующих населенных пунктов, установив тип поселения — село:
4) в Баймакском районе:
к) деревни 1-е Туркменево Мукасовского сельсовета;Родовые подразделения: ивандар (Исхаковы, Суяргуловы, Кужины, Гаепкуловы), йүкәләр (Сулеймановы, Тулубаевы), майрыҡтар (Ахметовы, Ризвановы, Талиповы), таҙҙар (Ишмуратовы), үткәндәр (Кулбахтины).

Инфраструктура 
В селе имеются средняя школа, детский сад, дом культуры, амбулатория, музей Г. З. Сулейманова, мечеть.

На вершине г. Тугажман ок. д. Туркменево установлен памятник кураю. Открытие состоялось в 1993 и было приурочено к 80‑летию со дня рождения Г. З. Сулейманова. Инициатор создания, автор эскизов и организатор установки — М. А. Байрамгулов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Баймакского района